Акко́ль  — топоним:

Населённые пункты 
 Акколь (быв. Алексеевка) — город, центр Аккольского района Акмолинской области.
 Акколь (городская администрация) — административно-территориальная единица в составе Акмолинской области, включающий город Акколь и ряд населённых пунктов, подчинённых администрации Акколь.
 Акколь — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Акколь — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Акколь (до 2009 г. — Приозёрное) — село в Каргалинском районе Актюбинской области.
 Акколь — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Акколь — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Акколь — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Акколь (до 2008 г. — Збан) — село в Джангельдинском районе Костанайской области.
 Акколь — село в подчинении горадминистрации Экибастуза Павлодарской области.
 Акколь — село в Отырарском районе Южно-Казахстанской области.

Географические объекты 
 Акколь — река в Республике Алтай, приток Акалахи.
 Акколь — озеро в Жамбылской области Казахстана.
 Акколь — высокогорное озеро в Алматинской области Казахстана.
 Акколь — поселение эпохи нижнего палеолита в Жамбылской области Казахстана.

См. также 
 Аккол